Weibern peut faire référence à :
 Weibern, commune allemande de l'arrondissement d'Ahrweiler, en Rhénanie-Palatinat ;
 Weibern, commune autrichienne du district de Grieskirchen, en Haute-Autriche.